AZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Azerbajdžan.
 poštna kratica za Arizono.
 AZ (klub), nogometni klub
 AZ (raper)

Glej tudi 

Kratice